Die Saison 1997/98 der  Oberliga Baden-Württemberg war die 20. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die vierte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd waren die Amateure des VfB Stuttgart mit 14 Punkten Vorsprung auf den SC Pfullendorf. Die Pfullendorfer erreichten dadurch die Relegationsrunde zur Regionalliga Süd, in der sie ebenfalls den Regionalliga-Aufstieg schafften.

In die Verbandsligen mussten der FC Bammental, VfR Heilbronn und  TSV Wäldenbronn-Esslingen absteigen.

Die Aufsteiger waren die Amateure des SC Freiburg aus der Verbandsliga Südbaden, die SG Heidelberg-Kirchheim aus Verbandsliga Baden sowie der FV Ravensburg aus der Verbandsliga Württemberg, die als jeweiliger Staffelmeister direkt aufstiegen. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierten sich die Sportfreunde Dorfmerkingen aus der Verbandsliga Württemberg. Aus der Regionalliga Süd stieg der VfL Kirchheim/Teck ab.

Der Torschützenkönig wurde Slavisa Staletovic vom SV Sandhausen mit 17 Treffern.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg aus.

Im Duell der Vizemeister aus der Verbandsliga Baden, der ASV Durlach, und Südbaden, der FV Donaueschingen, setzten sich die Durlacher durch und erreichten die zweite Runde. Die Sportfreunde Dorfmerkingen als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg hatte ein Freilos.

|}

In der zweiten Runde traf der siegreiche ASV Durlach auf die Sportfreunde Dorfmerkingen. Die Dorfmerkinger setzten sich letztlich durch und waren damit der vierte Aufsteiger.

|}

Weblinks 
 Oberliga Baden-Württemberg 1997/98 bei f-archiv.de

1997
Fußballsaison 1997/98